Pilophorus (schimmel): schimmelgeslacht
 Pilophorus (wants): wantsengeslacht